Институт экономики Карельского научного центра РАН — федеральное государственное бюджетное учреждение науки, структурное подразделение в составе Карельского научного центра Российской Академии наук (г. Петрозаводск).

История 
В 1946 году в составе Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР был организован промышленно-экономический сектор (руководитель М. А. Безбородов), с 1948 года — сектор экономики (руководитель — А. В. Иванов), с 1951 года — отдел экономики.

Институт экономики Карельского научного центра РАН создан постановлением Президиума РАН № 128 от 1996 года на базе отдела экономики.

Научно-исследовательская деятельность Института начала осуществляться в соответствии с приоритетными направлениями Отделения общественных наук РАН. Первой и наиболее масштабной практической работой Института стала разработка Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на 1999—2010 годы «Возрождение Карелии». В дальнейшем Институт в своей деятельности продолжил ориентацию на совмещение фундаментальных научных исследований и практических разработок, ориентированных на потребности региональной экономики и управления.

Научно-организационное руководство деятельностью Института осуществляет Отделение общественных наук РАН.

Руководители института 
 1996 - 2013 - А. И. Шишкин.
 2013 - 2016 Ю. В. Савельев
 2016 - Т. В. Морозова

Научно-исследовательская деятельность 
Основной целью научной деятельности Института является выполнение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в области экономики в соответствии с научными направлениями:
 научные основы региональной политики, устойчивого развития региона и муниципальных образований и трансформации социально-экономического пространства;
 теория и методы экономико-математического моделирования и прогнозирования социально-экономического и инновационного развития приграничных регионов;
 трансформация социальной структуры и институциональные основы устойчивого экономического развития российских регионов.

Примечания

Литература 
 Учёные Карельского научного центра Российской академии наук: Биографический словарь / Отв. ред. И. М. Нестеренко, А. И. Слабунов. — Петрозаводск, 1999 ISBN 5-88741-015-9
 Академическая наука в Карелии, 1946—2006. — М., 2006 — Т. 2.

Ссылки 
 Официальный сайт

Экономика Карелии
Институты РАН
Карельский научный центр РАН